Volkswagen 1500 (1961) – samochód klasy kompaktowej produkowany na rynki światowe w latach 1961–1973.
 Volkswagen 1500 (1981) – samochód klasy kompaktowej produkowany na rynek argentyński w latach 1981–1990.